Дојл има више значења:
 Дојл (Калифорнија)
 Дојл (Тексас)
 Дојл (Тенеси)